

Letteratura 
Il prezzo del silenzio (The Paw in the Bottle) – romanzo di James Hadley Chase del 1949, n. 55 de Il Giallo Mondadori
Il prezzo del silenzio (The Price of Silence) – romanzo di Hugh Pentecost, n. 1919 de Il Giallo Mondadori
 Il prezzo del silenzio (Killer Smile) – romanzo di Lisa Scottoline del 2004
 Il prezzo del silenzio (The Price of Silence) – romanzo di Camilla Trinchieri del 2007

Televisione 
 Il prezzo del silenzio (The Killings at Badger's Drift) – episodio pilota de L'ispettore Barnaby
 Il prezzo del silenzio (The Troubles) – episodio della prima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia
 Il prezzo del silenzio – episodio della serie televisiva Night Visions